Chail może dotyczyć:
 Chail – miasto w północnych Indiach w stanie Himachal Pradesh
 Chail – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Chail – miejscowość i gmina we Francji w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Deux-Sèvres.